Masters of Hardcore, een Nederlands hardcore-evenement;
Medal of Honor (doorverwijspagina)